Владимир Иванович Милёхин () — передовик советской лёгкой промышленности, помощник мастера Херсонского хлопчатобумажного комбината Министерства лёгкой промышленности Украинской ССР, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 31 мая 1930 года в городе Иваново в русской семье рабочего. Отец работал кузнецом на мясокомбинате, погиб в годы Великой Отечественной войны, мать трудилась прядильщицей меланжевого комбината.

В 1944 году завершил обучение в школе фабрично-заводского ученичества и сразу же поступил на работу бригадиром ремонтировщиком на меланжевый комбинат имени Фролова. С 1945 года стал работать помощником мастера.

В 1950 году был призван в Советскую армию. В 1953 году, демобилизовавшись, вернулся работать помощником мастера на комбинат. В 1953 году вступил в КПСС.
   
В апреле 1955 года по обращению Министерства лёгкой промышленности СССР принял приглашение и переехал в город Херсон Украинской ССР. Стал работать на хлопчатобумажном комбинате, занимался монтажом пускового оборудования. При его участии на комбинате были пущены 150 станков.

В дальнейшем стал работать на фабрике № 1, мастером, помощником мастера, технологом, начальником цеха. Принимал самое активное участие в запуске производства новых видов ткани: бязь, плетёнка, шотландка и другие. Был направлен в Грузинскую ССР для оказания помощи в запуске оборудования на аналогичном Горийском хлопчатобумажном комбинате. В 1962 году окончил Херсонский техникум, получил специальность техник-механик. Во время 9-й пятилетки постоянно перевыполнял плановые задания и добивался высоких показателей в труде.

В 1970 году досрочно выполнил личные социалистические обязательства и производственные задания Восьмой пятилетки (1966—1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Продолжал работать на комбинате, передавал опыт молодым специалистам, подготовил 42 мастера своего дела. В 1977 году окончил обучение в Одесском технологическом институте. Получил специальность инженер-технолог по ткачеству. С 1997 года находился на заслуженном отдыхе.

Проживал в городе Херсон. Умер 8 октября 2019 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (05.04.1971);
 дважды орден Ленина (09.06.1966, 05.04.1971);
 Орден Дружбы народов (23.05.1986);
 другие медали;
 Заслуженный наставник молодёжи Украинской ССР (1980).

Примечания

Литература 
 Каргапольцев С. Ивановская земля в судьбах Героев. Кн.2 — Иваново, 2017.

Ссылки 
 

Члены КПСС
Инженеры СССР